Кудринцы () — село в Хмельницком районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 280 человек. Почтовый индекс — 31361. Телефонный код — 382. Занимает площадь 5,42 км². Код КОАТУУ — 6825084202.

Местный совет 
31335, Хмельницкая обл., Хмельницкий р-н, с. Малиничи, ул. Октябрьская, 46

Примечания

Ссылки 
 Кудринцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Хмельницкого района (Хмельницкая область)